Яшкино — название населённых пунктов в России:

 Яшкино — посёлок городского типа в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Яшкино — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Яшкино — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Яшкино — село в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Яшкино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Яшкино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Другое 
 «Яшкино» — один из брендов холдинга «КДВ групп» и название компании с 1997 по 2002.

См. также 
 Яшкин